Са́вва Моро́зов:
 Морозов, Савва Васильевич (1770—1862) — российский предприниматель и меценат, основатель династии Морозовых.
 Морозов, Савва Тимофеевич (1862—1905) — российский предприниматель и меценат. Морозов, Савва Тимофеевич (журналист) (1910?-??) — советский журналист, внук и полный тёзка предпринимателя С.Т. Морозова.